Elezione del Presidente della Camera del 1992 – elezione di aprile 1992
 Elezione del Presidente della Camera del 1992 – elezione di giugno 1992